Lamborghini Diablo je supersportski automobil koji se proizvodio od 1990. do 2001. godine, a u ponudi marke Lamborghini je zamijenio model Countach, dok ga je naslijedio Murciélago.

Diablo je u početku bio dostupan samo kao coupé, a 1995. je dobio i prvu roadster izvedbu. Redizajniran je 1999. godine kada je izgubio karakteristična podizna prednja svjetla te je dobio veći V12 motor.

Modeli i motori

Karakteristike

Diablo
Športski automobili
Kabrioleti